Old Town House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Town House (Maine), ID-Nr. 02000785
 Old Town House (Massachusetts), ID-Nr. 76000265